309 км, 309-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 042944
 309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 192677
 309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 211810
 309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 788249
 309 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 828022
 309 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 717559
 309 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 273126